Симиренко:

 Симиренко — украинский род промышленников-сахаропроизводителей, собственников заводов, учёных и садоводов, меценатов культуры.
 Симиренко, Василий Фёдорович (1835—1915) — украинский промышленник, инженер-конструктор и технолог в сахарном производстве.
 Симиренко, Владимир Львович (1891—1938) — украинский помолог и селекционер плодовых культур, профессор.
 Симиренко, Лев Платонович (1855—1920) — украинский селекционер-плодовод, помолог.
 ренет Симиренко — сорт яблок.

См. также 
 Семеренко